Het Europese kampioenschap allround in 1946 werd van 2 tot 3 februari 1946 verreden in het Øen Stadion in Trondheim. Dit Europees kampioenschap wordt als onofficieel beschouwd.  

Titelhouder was de Let Alfons Bērziņš die in 1939 Europees kampioen werd op de IJsbaan van Riga in Riga. De Zweed Göthe Hedlund werd de eerste kampioen na de Tweede Wereldoorlog.

Klassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1946
Langebaanschaatsen in 1946
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Trondheim
Schaatsen 1946